Kolba steht für:

 Kolba (Oppurg), Ortsteil der Gemeinde Oppurg, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 einen See in der russischen Oblast Magadan, siehe Kolba (See)
 eine seltene Variante des Familiennamens Kolbe, siehe Kolbe (Familienname)
 
Kolba ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Kolba (* 1959), österreichischer Jurist, Verbraucherschützer und Autor